NIH kan henvise til flere artikler:
 National Institutes of Health
 Norges idrettshøgskole
 Nordjyllands Idrætshøjskole